Jean-Frédéric Ostervald (1663-1747), théologien protestant et pasteur neuchâtelois.
Jean-Frédéric d'Ostervald (1773-1850), cartographe neuchâtelois.
 Samuel Ostervald (1692-1769), jurisconsulte et homme politique neuchâtelois.
Patronyme suisse